Volf ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Volf (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Jaroslav Volf (* 1979), tschechischer Kanute
Josef Volf (* 11. Januar 1939), tschechoslowakischer  Radrennfahrer
 Miloš Volf (1924–2012), tschechischer Freiheitskämpfer und NS-Opfer
 Miroslav Volf (Architekt) (* 1942), Architekt aus der Tschechoslowakei; Büro in Köln 
 Miroslav Volf (* 1956), evangelikaler Theologe